

Patronyme 

 Antoine Arbel, (1855-1933), homme politique français, député ;
 Lucien Arbel, (1826-1892), homme politique français, député, sénateur.

Lieux 

 Mont Arbel, montagne en Israël, dominant le lac de Tibériade.

Voir aussi
 Lucy Arbell (1878-1947), mezzo-soprano française.
 Arbèle, une cité antique assyrienne.